Николай Воронихин:
 Воронихин, Николай Алексеевич (1842—1896) — действительный статский советник, доктор медицины.
 Воронихин, Николай Николаевич (1882—1956) — ботаник-миколог, фитопатолог и альголог.
 Воронихин, Николай Ильич (1812—1877) — академик архитектуры Императорской Академии художеств.